Francisco Sá (gemeente), Braziliaanse gemeente
Francisco Sá (voetballer), Argentijns voetballer